Friedrich Kuntze ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kuntze (Philosoph) (1881–1929), deutscher Philosoph
 Friedrich Wilhelm Otto Kuntze (1841–1931), deutscher Geistlicher, Lehrer und Übersetzer